Йеллинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йеллинг, Хейли — британская бегунья на длинные дистанции. 
 Йеллинг, Элизабет — британская бегунья на длинные дистанции, которая специализируется в марафоне.
 См. также 
 Еллинг — населённый пункт в Дании на полуострове Ютландия.